Alicante kan syfta på:
 Alicante bouschet, ett slags vindruva
 Alicante CF, en tidigare fotbollsklubb

Geografi

Filippinerna 

 Alicante (ort), Västra Visayas, Province of Negros Occidental,

Spanien 

 Alicante, stad, Valencia, 
 Alicante-Elches flygplats
 Alicante (provins)

Robotskapade Filippinernaförgreningar